Хокејашка лига Аустрије 2011/12. је сезона Хокејашке лиге Аустрије. У лиги учествује дванаест клубова. Осам клубова је из Аустрије, а по један из Словеније, Мађарске, Хрватске и Чешке.

У односу на прошлу сезону лига је повећена на дванаест клубова. Лиги су се прикључили аустријски клубови Дорнбирн и Инзбрук, а лигу су напустиле Јесенице из Словеније.

Сезона је почела 6. септембра 2012. године утакмицом између Олимпије и Вијена капиталса коју су гости из Беча добили са 4:1.

Промене у односу на претходну сезону 
Лиги су се прикључили аустријски клубови Дорнбирн и Инзбрук, а лигу су напустиле Јесенице из Словеније.

Лигашки део сезоне 2012/13. 
Регуларни део сезоне почео је утакмицом између Олимпије и Вијена капиталса 6. септембра 2012. године. Сваки тим ће у лигашком делу такмичења одиграти по 55 утакмице.

Клубови

Први круг

Табела

Други круг

Група победника 

 Екипа Вијене је стартовала са +4
 Екипа Медвешчака је стартовала са +3
 Екипа Граца је стартовала са +2
 Екипа Филахера је стартовала са +1
 Екипе Клагенфурта и Линца су стартовале са 0 бодова

Група губитника 

 Екипа Знојма је стартовала са +4
 Екипа Салцбурга је стартовала са +3
 Екипа Алба Волан је стартовала са +2
 Екипа Олимпије је стартовала са +1
 Екипе Дорнбирна и Инзбрука су стартовале са 0 бодова

Спољашње везе 

 Званичан сајт  

Хокејашка лига Аустрије